Российская и Ново-Нахичеванская епархия Святой Армянской Апостольской Церкви () — одна из исторических епархий Армянской Апостольской церкви, в юрисдикцию которой входит бо́льшая часть России, а также территория Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской Церкви, Патриарший Экзарх в России Архиепископ — Езрас Нерсисян.

История 
С приходом советской власти все храмы были закрыты, большинство духовенства арестовано. Только в 1950-е годы священнослужители стали посещать армянские сёла в Ростовской области, в 1955 году вновь открылась церковь в Москве. Но по настоящему укрепление Церкви в СССР происходит с конца 1970-х годов, когда изменилась политическая ситуация в стране и на пост главы епархии в 1976 году был назначен Тиран (Кюрегян).

В советское время в состав епархии входила вся территория СССР за пределами Закавказья. В 1990-е годы из состава епархии выделились Епархия юга России и Украинская епархия. В 2020 году выделена епархия стран Балтии.

Структура 
В России Армянская Апостольская Церковь представлена Ново-Нахичеванской и Российской епархией, центром которой является Москва. В состав епархии входят около 40 общин, 27 из которых находятся на территории Российской Федерации. Главой епархии является патриарший Экзарх, коим в настоящее время является епископ Езрас Нерсисян. При нём действует Епархиальный совет, куда помимо деятелей Церкви входят видные армяне России.

В состав Ново-Нахичеванской и Российской епархии входят два викариата: Ростовский и Западный.

Ростовский викариат 

Ростовский викариат Армянской Апостольской Церкви объединяет общины Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Саратова, которые в большинстве своем тоже не имеют храмов. Так, из 7 армянских церквей Ростова-на-Дону сохранились только одна кладбищенская церковь и здание монастырского храма Сурб Хач, в котором размещается Музей русско-армянской дружбы, где в настоящее время проводятся праздничные богослужения. Большую ценность для Армянской Апостольской Церкви представляют храмы в армянских селах Мясниковского района Ростовской области, построенные ещё в шестидесятых годах XIX века. Из них только один храм сохранился в хорошем состоянии, а все остальные нуждаются в серьёзных ремонтно-восстановительных работах.

Западный викариат 
Западный викариат Армянской Апостольской Церкви включает в себя церковные общины Москвы и Санкт-Петербурга. К настоящему времени петербургские армянские храмы уже возвращены Церкви. В Москве два из трех армянских храмов были уничтожены в советский период, на данный момент в Москве действуют церковь Святого Воскресения на Армянском кладбище и (с 2013 года) собор Преображения Господня на Трифоновской улице.

Названия 
 Бессарабская епархия (1809—1830)
 Бессарабская и Ново-Нахичеванская (1830—1895)
 Ново-Нахичеванская епархия и Бессарабская (1895—1918)
 Ново-Нахичеванская (1918—1956)
 Епархия Нового Нахичевана и Северного Кавказа (1956—1966)
 Ново-Нахичеванская и Российская епархия (с 1966—2013)
 Российская и Ново-Нахичеванская Епархия (с 2013)

Епископы 
 Григор (Закарян) (1809—1828)
 Нерсес (Аштаракеци) (1828—1843)
 Матевос (1843—1857)
 Габриел (Айвазян) (1857—1865)
 Геворг (1865—1879)
 Макар (Тер-Петросян) (1879—1885)
 Григор (Саганянц) (1887—1896)
 Нерсес (Худовердян) (1897—1918)
 Гарегин (Овсепян) (1925—1930)
 Гарегин (Тер-Акопян) (1956—1963)
 Паргев (Геворгян) (1963 — апрель 1976)
 Тиран (Кюрегян) (2 апреля 1976 — 5 октября 2000)
 Езрас (Нерсисян) (с 5 октября 2000)

См. также 
 Список епархий ААЦ
 Список армянских храмов России

Примечания

Ссылки 
 Ново-Нахичеванская и Российская епархия

Епархии Армянской Апостольской церкви